Шотландское Ралли () — наиболее известный этап чемпионата Шотландии по классическому ралли. Проходит ежегодно в июне при, как правило, сухой и солнечной погоде. Маршрут однодневного соревнования состоит из гравийных спецучастков, проложенных среди лесных массивов области Дамфрис-энд-Галловей в южной части Шотландии.

Первое в истории Шотландское Ралли состоялось в 1932 году. Вплоть до 1961 года оно проводилось без определения победителя в абсолютном зачёте. Впоследствии ралли получило международный статус — в 1978 году являлось одним из этапов Кубка FIA среди раллийных пилотов, неоднократно входило в календарь чемпионатов Европы и Великобритании.

На протяжении своей истории ралли базировалось в разных уголках Шотландии (среди них — Глазго, Перт, Инвернесс), однако в последние годы штаб-квартира гонки неизменно располагается в городе Дамфрис, а сервис-парк — в Хитхолле.

В разные годы победителями Шотландского Ралли становились такие известные гонщики как Роджер Кларк, Ханну Миккола, Стиг Бломквист, Ари Ватанен и Колин Макрей.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Ралли
Спорт в Шотландии
Автоспорт в Великобритании